Селігер — озеро в Тверській і Новгородській областях Росії
 «Селігер» — всеросійський молодіжний освітній форум, що проводився в 2005—2014 роках на озері Селігер

Див. також 
 «Селігерська» — станція Московського метрополітену